Dreuil steht für:

 Dreuil-lès-Amiens, französische Gemeinde im Département Somme 
 Molliens-Dreuil, französische Gemeinde im Département Somme
 Kanton Molliens-Dreuil, ein ehemaliger französischer Wahlkreis im Département Somme